Acervulus (von lateinisch acervus „Haufen“) steht für:
 Acervulus (Mykologie), Fruchtkörper eines Pilzes
 Gehirnablagerungen, siehe Hirnsand